Umbellapathes är ett släkte av koralldjur. Umbellapathes ingår i familjen Schizopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Umbellapathes